Glyphyalinia cryptomphala är en snäckart som först beskrevs av G. H. Clapp 1915.  Glyphyalinia cryptomphala ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
cryptomphala